Czechow to przyjęta w języku polskim pisownia rosyjskiego nazwiska "Чехов"
 osoby:
 Anton Czechow
 Michaił Czechow
 Walerij Czechow
 Olga Konstantinowna Czechowa
 Olga Knipper-Czechowa
 miejscowości:
 Czechow – miasto w Rosji, w obwodzie moskiewskim
 Czechow – wieś w Rosji, w  obwodzie sachalińskim